«Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов» (Известия СПбУЭФ) — периодический научный журнал. 6 номеров в год. ISSN 2073-0802. Тираж 1000. 

Официально зарегистрирован Комитетом РФ по печати в 1994 г. Издаётся с 1995 года.

Учредитель — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов» (ФинЭк). Журнал отражает результаты исследований, ведущихся в данном университете.

Основной объём публикуемых материалов — экономической направленности, публикуются также материалы по филологии, социологии, педагогике, истории и другим областям гуманитарного знания.

В редакционную коллегию журнала входят (по состоянию на ноябрь 2011 г.):
 главный редактор — д-р экон. наук, проф. Л. С. Тарасевич;

члены редакционной коллегии:
 д-р экон. наук, проф. Г. Л. Багиев;
 д-р экон. наук, проф. Г. Н. Белоглазова;
 член-корр. РАН, д-р экон. наук, проф. И. И. Елисеева;
 д-р экон. наук, проф. А. Е. Карлик (первый заместитель главного редактора);
 д-р экон. наук, проф. С. Г. Ковалёв;
 д-р экон. наук, проф. И. А. Максимцев;
 д-р экон. наук, проф. Д. Ю. Миропольский (заместитель главного редактора);
 д-р экон. наук, проф. Л. А. Миэринь;
 д-р экон. наук, проф. А. Н. Петров;
 д-р экон. наук, проф. В. А. Плотников (заместитель главного редактора);
 д-р экон. наук, проф. М. В. Романовский;
 д-р техн. наук, проф. Г. В. Савинов;
 д-р филос. наук, проф. И. А. Сафронов;
 д-р экон. наук, проф. С. Г. Светуньков;
 д-р экон. наук, проф. А. С. Селищев;
 д-р социол. наук, проф. В. И. Сигов;
 д-р филол. наук, проф. В. Е. Чернявская;
 д-р филол. наук, проф. В. А. Ямшанова.
Журнал «Известия СПбУЭФ» включён в систему Российского индекса научного цитирования. Импакт-фактор РИНЦ 2009 — 0,037 

Раздел рубрикатора ГРНТИ 06.00.00 ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ.
Входит в перечень рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёных степеней кандидата и доктора наук. Утверждён решением Президиума Высшей аттестационной комиссией России в сентябре 2010 года.

Ссылки 
 Страница журнала http://www.finec.ru/university/editions/magazine_izvestia/
 Страница на elibrary.ru — http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8715

Примечания 

Журналы ВАК Минобрнауки России
Журналы, появившиеся в 1994 году
Санкт-Петербургский экономический университет
Экономические журналы